Conesville peut faire référence à :

 Conesville, une ville du comté de Muscatine, en Iowa, aux États-Unis.
 Conesville, une ville du comté de Schoharie, de l'État de New York.
 Conesville, un village du comté de Coshocton dans l'État de l'Ohio.

Homonymie de toponyme